Productions l’Entrepôt est une société de production située dans la région de Dieppe au Nouveau-Brunswick.  Elle a été fondée en 2004 par André Roy .

Description 
À ses débuts, la compagnie produisait des spectacles en salle, des pièces de théâtre et des événements. Depuis 2015, Productions l'Entrepôt développe et crée du contenu pour des projets destinés à la télévision, au Web et aux nouveaux médias. 

La compagnie est membre de l'Alliance des producteurs francophones du Canada. 

La société de production a produit des émissions pour les chaînes télé: TV5/Unis TV et TFO.

Productions télévisuelles et numériques

Nominations 

 2019 : Nomination aux  prix Gémeaux pour la composante numérique de Les Newbies (saison 1) - La vraie histoire (Meilleure composante numérique pour une émission ou série: fiction)
 2020 : Nomination aux  prix Gémeaux pour la composante numérique de Les Newbies (saison 2) - À la conquête de Montréal (Meilleure composante numérique pour une émission ou série: fiction)
 2022 : Nomination aux  prix Gémeaux pour Le Grand ménage des Fêtes 2021 (Meilleure spéciale humoristique)

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel: Productions l'Entrepôt
 Site APFC: Productions l'Entrepôt
 IMDb: Productions l'Entrepôt

Société de production de télévision ayant son siège en France
Société de production de télévision ayant son siège au Canada
Culture acadienne
Entreprise ayant son siège au Nouveau-Brunswick